Rawn est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1855-1910), homme d'affaires américain dans les chemins de fer
Melanie Rawn (né en 1954), auteure américiaine de littérature fantaisiste
 (née en 1982), musicienne canadienne

Voir aussi
, firme d'architectes américaine de Boston

Homonymie de patronyme